Тока́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Токарная улица — улица в Москве.
 Токарная улица — улица в Пензе.
 Токарная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Токарная улица — улица в Днепре.